Trako – przedsiębiorstwo transportowe z Wrocławia
 Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako – targi kolejowe organizowane co dwa lata w Gdańsku